Dieser Artikel behandelt die kroatische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Kroatien nahm zum sechsten Mal an der Endrunde teil. Seitdem die Kroaten als eigener Verband teilnehmen, konnten sie sich für 6 von 7 Weltmeisterschaften qualifizieren und wurden zuletzt Vizeweltmeister. Lediglich 2010 spielten sie nicht bei der Weltmeisterschaft mit.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
Kroatien traf in der Gruppe H auf Russland, die Slowakei, Nachbar Slowenien, Zypern und Malta. In den zehn daraus entstandenen Begegnungen trug die kroatische Mannschaft sieben Siege davon. Zweimal spielten sie remis und das erste Spiel wurde verloren. Die Kroaten begannen die Qualifikation nach der Auftaktniederlage auf dem vorletzten Platz, waren nach dem zweiten Spiel Zweiter, vom dritten bis siebten Spiel Tabellenführer und fielen durch das 2:2 im achten Spiel gegen die Slowakei auf den zweiten Platz zurück. Im letzten Spiel brauchten sie dann einen Sieg gegen Tabellenführer Russland um das direkte WM-Ticket zu buchen. Bis zur 81 Minute stand es aber wie im Hinspiel 0:0, dann unterlief dem Russen Fjodor Kudrjaschow ein Eigentor zum 1:0-Endstand für die Kroaten, womit beide Mannschaften die Plätze tauschten.

Insgesamt kamen 33 Spieler zum Einsatz, von denen 21 auch im Kader der EM 2021 standen, die die Qualifikation unterbrach. Nur Ivan Perišić und Nikola Vlašić kamen in allen zehn Spielen zum Einsatz. Neun Einsätze hatten Marcelo Brozović, Andrej Kramarić und Mario Pašalić. Am häufigsten zwischen den Pfosten stand Dominik Livaković bei sechs Spielen. 17 Spieler kamen mindestens in der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Die Torhüter Ivo Grbić und Ivica Ivušić (je 2 Spiele) sowie Kristijan Jakić, Kristijan Lovrić, Borna Sosa, Josip Stanišić und Luka Sučić kamen im Laufe der Qualifikation zu ihren ersten Länderspielen.

Die Kroaten erzielten die wenigsten Tore aller direkt qualifizierten Mannschaften mit zehn Spielen (20). Garant für die Qualifikation war eher die Abwehr, die nur vier Tore zuließ – weniger Tore kassierten nur die Engländer und Dänen (je 3) bei gleich vielen Spielen. Beste Torschützen waren Luka Modrić, Mario Pašalić und Ivan Perišić mit je drei Toren, wobei Kapitän Modrić nur sieben Spiele bestritt. Insgesamt trafen elf Kroaten mindestens einmal, zudem profitierten sie besonders von einem Eigentor eines Russen. Das erste Länderspieltor erzielten während der Qualifikation Marko Livaja im sechsten, Joško Gvardiol im siebten und Lovro Majer (2) im vorletzten Spiel.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 

Anmerkung: Die zweitplatzierte russische Mannschaft sollte in den Play-Offs gegen Polen antreten, wurde aber nach dem Überfall auf die Ukraine von der UEFA und FIFA wie alle russischen Mannschaften von allen Wettbewerben ausgeschlossen.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23.

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.

Kader 
Am 9. November 2022 wurde der Kader mit 26 Spielern benannt.

Endrunde

Gruppenauslosung 
Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war Kroatien Topf 2 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Titelverteidiger Frankreich, Rekordweltmeister Brasilien oder Gastgeber Katar, aber nicht Deutschland gelost werden. Die Kroaten wurden in Gruppe F gelost, wo sie auf Belgien, Kanada und Marokko trafen. Gegen Belgien gab es bisher acht Spiele mit je drei Siegen und Niederlagen sowie zwei Remis. Bei Weltmeisterschaften spielten beide noch nicht gegeneinander. Gegen Kanada wurde noch nie gespielt. Gegen Marokko gab es nur ein Spiel im Halbfinale beim King Hassan II Tournament 1996, das 2:2 endete und im Elfmeterschießen gewonnen wurde. Als Gruppenzweiter traf Kroatien auf den Sieger der Gruppe E, Japan.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe F

K.-o.-Runde

Einzelnachweise und Fußnoten 

Kroatien
Kroatische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften